flóra – egy terület vagy egy időszak teljes, elsősorban őshonos növényzete
Flora – a virágzás és a tavasz római istennője
Flóra – latin eredetű női keresztnév
Flóra -- egy margarin márkaneve
Flóra -- egy szappan márkaneve